Насър може да се отнася до:

 Гамал Абдел Насър, бивш президент на Египет
 Насър (язовир), голямо изкуствено езеро в Южен Египет и северен Судан